Agernæs kan henvise til flere stednavne i Danmark

 Agernæs (Dreslette Sogn) – en halvø, en bebyggelse og et ejerlav i Dreslette Sogn, Assens Kommune
 Agernæs (Krogsbølle Sogn) – en halvø, en bebyggelse og et ejerlav i Krogsbølle Sogn, Nordfyns Kommune